Dorsaz est un patronyme porté notamment par :

 Damien Dorsaz, acteur suisse ;
 Pierre Nicolas Dorsaz (1773-1843), habitant du village de Bourg-Saint-Pierre qui servit de guide à Napoléon Bonaparte.